Omar Avila é um ator cubano-estadunidense, mais conhecido por participar das telenovelas Watch Over Me e Soñar no cuesta nada. Ele também é conhecido por ter trabalhado nos filmes Once Upon a Wedding e The Punisher e no último episódio da terceira temporada de House, M.D..

Filmografia

Televisão 
 2010 Justified como Ernesto
 2008 Heroes: Destiny como Esteban
 2007 Pushing Daisies como Manuel
 2007 House, M.D. como Esteban
 2006 Watch Over Me como Ryan Rivera
 2005 Soñar no cuesta nada como Javier
 2001 Latin Lover como Fabián

Cinema 
 2007 Morpheus' Arms como Paulo
 2005 Once Upon a Wedding como Eddie
 2004 The Punisher como Joe Toro

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos